O Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 1974 foi a oitava edição do torneio, organizado pela FIVB. Foi realizado na Cidade do México, México, de 12 a 28 de outubro de 1974.

Times

Grupo A – Guadalajara

Grupo B – Cidade do México

Grupo C – Monterrey

Grupo D – Tijuana

Grupo E – Puebla

Grupo F – Toluca

Classificação final 

Elenco
Ryszard Bosek, Wiesław Czaja, Wiesław Gawłowski, Stanisław Gościniak, Marek Karbarz, Mirosław Rybaczewski, Włodzimierz Sadalski, Aleksander Skiba, Edward Skorek, Włodzimierz Stefański, Tomasz Wójtowicz, and Zbigniew Zarzycki.Treinador: Hubert Jerzy Wagner.

Placares e Resultados 
Cidade do México - 12 a 28 de Outubro

Referências
Results
Federation Internationale de Volleyball
Volleyball Almanac https://web.archive.org/web/20090202163548/http://geocities.com/volleyballplus4/wc_m74.htm

1974
Voleibol 1974
Mundial
Desporto no México em 1974